El término cáncer (también cancer) puede referirse:

 En biología:
 al Cáncer, denominación común de un conjunto de enfermedades distintas;
 al género de crustáceos denominado Cancer;
 al nombre común de la planta Cuscuta campestris;

 En astronomía y geografía:
 a Cáncer, una de las constelaciones del Zodíaco;
 al trópico de Cáncer, un círculo imaginario o paralelo situado a una latitud de 23° 27' al norte del Ecuador terrestre;
 a la localidad de la provincia de Huesca llamada Cancer.

 En mitología y astrología:
 al personaje mitológico Carcinos;
 al cuarto signo zodiacal, Cáncer;
a uno de los 12 caballeros dorados Death Mask de Cáncer, del anime Saint Seiya;

 Otros:
 a la banda británica Cancer;
 a la canción «Cancer», de la banda My Chemical Romance;
 a «Cancer», versión del dúo musical Twenty One Pilots de la canción anterior;
 a la variedad de ariete llamada cáncer.